Die Nördlichen Sporaden ( ) sind eine Inselgruppe in der Ägäis. Diese Inseln werden auch als Magnesische Inseln bezeichnet.

Die nördlichen der Inseln bilden den Regionalbezirk Sporaden der Region Thessalien, die Insel Skyros sowie deren umliegende, kleinere Inseln gehören zum Regionalbezirk Euböa in der Region Mittelgriechenland.

Die vier Hauptinseln Skiathos, Skopelos, Alonnisos und Skyros zusammen mit weiteren 9 Inseln mit einer Fläche über einem km² machen 97,52 % der gesamten Inselfläche aus. Der Rest verteilt sich auf 122 kleinere Inseln und Felseneilande.
Inseln wie Adelfi, Kyra Panagia und Peristera werden im Zensus 2011 Einwohnerzahlen von 30 oder weniger zugewiesen.

Insgesamt leben auf den Nördlichen Sporaden mehr als 16.000 Einwohner.

Inselliste

Siehe auch 

 Sporaden (Begriffsklärung)

Literatur 
 Melanie Haselhorst, Kenneth Dittmann: Charterführer Nördliche Sporaden, Golf von Volos • Skiathos bis Skyros Delius Klasing, Edition Maritim, Hamburg 2012, ISBN 978-3-89225-662-5.

Einzelnachweise 

 
Inselgruppe (Griechenland)
Inselgruppe (Ägäisches Meer)
Inselgruppe (Europa)
Geographie (Thessalien)
Geographie (Mittelgriechenland)